Filippovka (kraj Primorje) - plaats in Rusland
 Filippovka (rivier) - rivier in Rusland